Серге́й Серге́евич Пя́тницкий (;  , Кочеток — 2 мая 1971, Харьков) — украинский советский лесовод-селекционер, член-корреспондент ВАСХНИЛ (с 1956), доктор сельскохозяйственных наук (1948), профессор (1949), заслуженный деятель науки УССР (1965).

Биография 
Родился  в селе Кочеток, ныне Харьковская область.

В 1925 году окончил лесоводческий факультет Харьковского сельскохозяйственного института.

Участник Великой Отечественной войны.

Более 40 лет работал в научно-исследовательских учреждениях. С 1934 года работал заведующим отделом селекции , с 1949 и до последних дней жизни — одновременно и заведующим кафедрой лесоводства и агролесомелиорации Харьковского сельскохозяйственного института.

По его инициативе разработаны способы размножения древесных пород с помощью прививки — включают заготовку черенков, хранения, определения оптимальных сроков прививки, подбору подвоев, технику прививки, ухода за щепами, схемы смешения клонов.

1956 — член-корреспондент ВАСХНИЛ, сотрудник Украинского НИИ лесного хозяйства и агромелиорации. Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора.

Труды С. С. Пятницкого посвящены вопросам селекции и общего лесоводства, им выведены высокопродуктивные формы дуба.

Под руководством С. С. Пятницкого защищены 50 кандидатских и несколько докторских диссертаций.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени
 Медаль «За боевые заслуги»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Заслуженный деятель науки УССР

Примечания

Литература 
 
 . У 3-х т. Т. 3. — 2-ге вид. — Київ, 1987.
 [leksika.com.ua/13980102/ure/pyatnitskiy УРЕ]
 Словник
 До 105-річчя

Агрономы Украины